Леонтий Борисович Борисов, родился в 1844 году, крещен на . Его отец до 1868 года занимался торговлей, в 1872 году поставлен в старообрядческого священника, умер в 1883 году на 78 году жизни. Родился Леонтий в строгой патриархальной старообрядческой семье . Разговоры и беседы на религиозные темы были в семье обыденными, все умели читать и писать, что для 50-х годов XIX в. представляло большую редкость. Леонтия учили дома отец и братья, он прошёл курс псалтыря, часослова и пения в 1857—1858 годах. С 16 лет (с 26 октября 1860 года) Леонтий начал службу в конторе фабриканта и лесопромышленника купца деревни Липни И. И. Паршина, который будучи старообрядцем имел собственную молельню. В 1867 году взял в супруги односельчанку Екатерину Филуменовну Жарову, девушку из патриархальной старообрядческой семьи. Леонтий в своей деятельности много общался с разного рода людьми и, испытывая особое отношение к вопросам исповедания веры, занялся исследованием основ старообрядчества и православия. Инициатор и активный строитель православного храма в селе Перники. Его тщанием при участии купцов Бажановых (Бажанов Иван Родионович преставился 20 ноября 1881 года, похоронен на кладбище Алексеевского монастыря в Москве) в период с мая 1882 по август 1883 года поставлен двухсветный четверик, перекрытый сомкнутым сводом, снаружи покрытый четырёхскатной крышей и увенчанный одной главой на глухом барабане. С востока к четверику примыкает полуциркульная апсида, с запада квадратная трапезная часть и трехъярусная шатровая колокольня, увенчанная одной главкой. 16 сентября 1884 года храм освящён Высокопреосвященнейшим Феогностом, архиепископом Владимирским и Суздальским в честь Богоявления.

Леонтий Борисов оставил после себя и литературный памятник: «Записки о строительстве храма в селе Перники», которые были изданы во Владимире в 1917 году. В год столетнего юбилея община прихожан Свято-Богоявленского храма осуществила второе издание. Книга является памятником, дающим представления о людях и нравах России и старообрядства Владимирской губернии, Москвы, Константинополя, Иерусалима на рубеже XIX—XX веков. Ознакомиться с ней можно в библиотеке храма или обратившись к настоятелю.

Примечания